Rocky Balboa – personaggio della serie cinematografica Rocky
 Rocky Balboa – film del 2006 diretto da Sylvester Stallone
 Rocky Balboa – videogioco del 2007 basato sull'omonimo film
 Rocky Balboa: The Best of Rocky –  album compilation dei film di Rocky uscito nel 2006

Pagine correlate 
 Rocky (disambigua)